Олександр Юрійович Пєлєшенко (нар. 7 січня 1994, Петровське, Луганська область, Україна) — український важкоатлет, заслужений майстер спорту України. Чемпіон Європи 2016 та 2017 років.

Результати

Примітки

Джерела 
 IWF Bio 
 Важкоатлет Олександр Пелешенко — чемпіон Європи 
 Українська олімпійська збірна на Іграх в Ріо 

Уродженці Петрового-Красносілля
Українські важкоатлети
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Українські учасники літніх Олімпійських ігор 2016